Trudpert steht für:

 Trudpert (Heiliger) (7. Jh.), irischer Missionar im Breisgau
 Kloster St. Trudpert, Benediktinerkloster im Schwarzwald